Ки́ев-4:

 Киев-4 — троллейбус, выпускавшийся Киевским заводом электротранспорта в 1963—1969 годах.
 Киев-4 — фотоаппарат, выпускавшийся киевским заводом «Арсенал».

См. также 
 Киев (значения)